Az 1974-es európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat nyolcadik szezonja.

Versenynaptár

Megjegyzés:

A 2., 5., 6., 8., 9. és 10. versenyen két futamot rendeztek.

Az 5. versenyen a második futam a heves esőzés miatt lerövidült.

Végeredmény

Formula–2-es szezonok
F